Mobilize est un constructeur automobile de véhicules électriques issu de la co-entreprise fondée par le Groupe français Renault et le chinois Jiangling Motors en 2018.

Présentation 
Le constructeur a déposé quatre noms pour ses modèles auprès de l'Office européen des brevets : Duo, Bento, Limo et Hippo. Mobilize détient également la marque Zity d'autopartage.

Véhicules

Mobilize Limo

Mobilize Duo / Bento

Notes et références

Liens externes 
 

Marque d'automobile